M-Linie steht für:
 M-Linie (Linz), ehemalige Straßenbahnlinie durch die Mozartstraße in Linz
 Sarkomer, kleinste funktionelle Einheit der Muskelfibrille (Myofibrille) und somit der Muskulatur